«Дива́н луга́т ат-турк» ( — «собрание [сборник, словарь] тюркских наречий [языков]») — первый энциклопедический словарь тюркского языка, написанный лексикографом и филологом Махмудом аль-Кашгари (ум. в 1101 или 1126 году).

Предыстория 
В период, предшествовавший написанию книги «Диван лугат ат-турк», тюркские племена достигли небывалых военно-политических успехов в мусульманском мире. В конце X века Караханиды победили Саманидов и утвердили свою власть в Средней Азии. В XI веке сельджуки подчинили себе территории от Хорасана до Средиземноморья, Малую Азию, одержали победу над византийцами.

В предисловии к книге автор пишет:

…Аллах Всевышний вознёс светило Удачи к созвездиям тюрок,
царство их расположил среди небесных сфер,
назвал их ат-турк
и наделил могуществом,
сделал Правителями Века
и вложил им в руки бразды правления миром,
возвысил над [остальными] людьми,
усилил тех, кто был им близок и предан, направив к истине.

История создания и владельцы рукописи 
Аль-Кашгари закончил написание «Дивана» в 1074 году (466 год по хиджре), а единственная сохранившаяся до наших дней рукопись с оригинала была сделана в 1266 году (664 год по хиджре). Труд был посвящён аббасидскому халифу в Багдаде аль-Муктади, а после 1258 года, вероятно, попал к мамлюкам. Новый владелец, по всей видимости, осознавая важность изучения тюркского языка, поручил переписчику Мухаммаду ибн Абу Бакру ибн Абу-л-Фатху ас-Сави сделать копию с оригинала. По словам переписчика, работа была завершена «в первый день недели 27 шавваля 664 года» (1 августа 1266 года).

Судя по надписям на титульном листе, в 1400—1401 годах владельцем рукописи был Ахмад Хатиб Дараййа, проживавший в Каире, который по предположениям некоторых исследователей является не кем иным, как Мухаммадом ибн Ахмадом ибн Сулейманом аль-Ансари ад-Димашки ад-Дарани (1344—1407).

В 1422 году Бадруддин аль-Айни в первом томе своего «Икд аль-джуман фи тарих ахль аз-заман» использовал фрагменты «Дивана». Сопоставление этих фрагментов и сохранившейся рукописи выявило их полное соответствие.

В Стамбул «Диван лугат ат-турк», вероятнее всего, попал после падения государства мамлюков в 1517 году. Ряд примечаний и исправлений в тексте книги сделаны в османский период. В 1650 году Катиб Челеби упомянул о «Диване» в библиографическом труде «Кашф аз-Зунун». Других упоминаний о книге до XX века не известно.

В начале XX века рукопись «Дивана» принадлежала Назифу Паша из Вани Огуллары (совр. Турция), которую он затем подарил своей родственнице. В 1917 году книга была продана на книжном рынке Стамбула известному библиофилу Али Эмири. Позднее коллекция книг Эмири вместе с «Диваном» попала в стамбульскую библиотеку Миллет Генель, где хранится до сих пор.

Мировая известность и первые публикации 
После того, как в 1915—1917 годах К. Рифат впервые опубликовал «Диван лугат ат-турк» в Стамбуле, словарь обрёл мировую известность и вызвал большой интерес в научном сообществе. В 1928 году Карл Броккельман создал на его основе «Словарь среднетюркского языка». Али Эмири-эфенди посвятил ему научную работу. В 1939—1941 Б. Аталай сделал перевод «Дивана» на турецкий язык, в 1941 году издал факсимиле рукописи, а в 1943 году выпустил его индексированную версию. В начале 1960-х годов труд был исследован, переведен на узбекский язык С.Муталлибовым.

Примечания

Литература 
 

Словари
Арабские книги XI века